Gornja Dubrava (zagrebačka gradska četvrt)
 Gornja Dubrava (Gornji Mihaljevec), naselje u općini Gornji Mihaljevec